Pseudoscalibregma är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Ashworth 1901. Pseudoscalibregma ingår i familjen Scalibregmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Pseudoscalibregma